La maison de correction d'Etat de l'Ohio ( ou OSR), également connu sous le nom de Mansfield Reformatory, est une ancienne prison américaine reconvertie en musée située à Mansfield, dans l'Ohio, et inscrite au Registre national des lieux historiques depuis 1983.

Histoire 
Le bâtiment a été construit en 1886 et a servi de prison jusqu'en 1990, date à laquelle elle a été fermée.

La prison dans l'art et la culture 
Le bâtiment a été transformé en musée en 1995 et a aussi servi de décor à plusieurs films, notamment quelques scènes du film Les Évadés (1994) ainsi que le cadre de diverses émission sur le paranormal, puisque la prison serait réputée hantée.

Notes et références

Liens externes 

 Mansfield Reformatory Preservation Society

Ancienne prison d'État dans l'Ohio
Prison musée
Musée dans l'Ohio
Registre national des lieux historiques dans l'Ohio
Registre national des lieux historiques en 1983
Comté de Richland (Ohio)
Prison inscrite au Registre national des lieux historiques